Tukleky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Tukleky, Ortsteil von Oslov, Okres Písek
 Tukleky, Ortsteil von Senožaty, Okres Pelhřimov